Mössinger oder Moessinger ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Mössinger (1892–1922), deutsche Philanthropin
 Ingrid Mössinger (* 1941), deutsche Kunsthistorikerin
 Irene Moessinger (* 1949), deutsche Kulturmanagerin und ehemalige Hausbesetzerin; Gründerin des Berliner Tempodroms
 Johannes Mössinger (* 1964), deutscher Jazz-Pianist
 Karl Mössinger (1888–1961), deutscher Politiker
 Luise Mössinger-Schiffgens (1892–1954), deutsche Politikerin und Frauenrechtlerin
 Moritz Mössinger, deutscher Kameramann
 Viktor Mössinger (1857–1915), Frankfurter Stadtrat und Kunstsammler
 Wolfgang Mössinger (* 1957), deutscher Diplomat

Bezogen auf Sachverhalte im Zusammenhang mit der württembergischen Stadt Mössingen:

Mössinger Bergrutsch, Bergrutsch im Jahr 1983
Mössinger Generalstreik, erste kollektive Widerstandsaktion gegen den Nationalsozialismus an der Macht in Deutschland Ende Januar 1933